Авари могу бити:

 Авари (Панонски Авари, Карпатски Авари)
 Авари (Кавказ) (Кавкаски Авари)
 Авари (Толкин)